Jacob Middleton (né le  à Stratford dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques

En club 

| rowspan=2 | 2012-2013 || Attack d'Owen Sound || LHO ||14 ||0 ||1 ||1 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 67 d'Ottawa || LHO ||15 ||1 ||3 ||4 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || 67 d'Ottawa || LHO ||65 ||2 ||21 ||23 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || 67 d'Ottawa || LHO ||64 ||4 ||23 ||27 ||62 ||6 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
| 2015-2016 || 67 d'Ottawa || LHO ||68 ||7 ||24 ||31 ||68 ||5 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
| 2015-2016 || Monarchs de Manchester || ECHL ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2016-2017 || Barracuda de San José || LAH ||50 ||1 ||8 ||9 ||56 ||13 ||0 ||4 ||4 ||10
|-
| 2017-2018 || Barracuda de San José || LAH ||67 ||6 ||22 ||28 ||80 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2018-2019 || Barracuda de San José || LAH ||57 ||5 ||14 ||19 ||67 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2018-2019 || Sharks de San José || LNH ||3 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Barracuda de San José || LAH ||32 ||1 ||5 ||6 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Sharks de San José || LNH ||10 ||0 ||2 ||2 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Sharks de San José || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Barracuda de San José || LAH || 22 || 3 || 4 || 7 || 18 || 4 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| rowspan=2 | 2021-2022 || Sharks de San José || LNH || 45 || 3 || 6 || 9 || 69 || - || - || - || - || -
|-
| Wild du Minnesota || LNH || 21 || 1 || 4 || 5 || 13 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2

| 80 || 4 || 13 || 17 || 95 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2

Au niveau international 

| 2013 || align=left| Défi mondial -17 ans ||5 ||1 ||1 ||2 ||16 || align=left| place

Références 

Naissance en janvier 1996
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur de l'Attack d'Owen Sound
Joueur des 67 d'Ottawa
Joueur des Monarchs de Manchester (ECHL)
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Sharks de San José
Joueur du Wild du Minnesota